Ion Popescu ist der Name folgender Personen:

* Ion Popescu (Ringer) (* 1929), rumänischer Ringer 
 Ion Popescu (Handballspieler) (* 1941), rumänischer Handballspieler
 Ion Popescu-Gopo (1923–1989), rumänischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler 
 Ion Popescu-Puțuri (1906–1993), rumänischer Politiker (PMR, PCR), Historiker
 Ion Popescu-Sibiu (1901–1974), rumänischer Psychiater und Psychoanalytiker